Anglická zkratka AC/DC (výsl. [ɛɪ siː diː siː]) má několik významů:
 AC/DC – původně zkratka termínu „alternating current/direct current“, tj. střídavý proud/stejnosměrný proud, např. na přepínači napájení na elektrických přístrojích, nebo měniči napětí
 AC—DC – (zařízení) na střídavý i stejnosměrný proud
 AC/DC – australská hard rocková skupina
 AC/DC – slangový výraz pro bisexuály